Bessemer kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bessemer (Alabama)
Bessemer (Michigan)
Bessemer (Pennsylvania)

Ook:
Bessemer (Zutendaal), een buurtschap nabij Zutendaal in Belgisch-Limburg

Bessemer kan ook naar de volgende personen verwijzen:
Henry Bessemer, Engels ingenieur en uitvinder van het Bessemerprocedé